Bytków ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bytków (Rudna) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Pickau (Reinschdorf) in der Woiwodschaft Oppeln
 Bytków (Siemianowice Śląskie) in der Woiwodschaft Schlesien